Sturmhaken steht für:
 ein Werkzeug: Sturmhaken (Werkzeug) (auch „Einreißhaken“)
 einen Beschlag: Sturmhaken (Eisenwaren)